„Груп Йорум“ () е фолк рок група в Истанбул, Турция,

Основана е през 1985 година. Тя е сред най-популярните музикални групи в страната.

Дискография

Вижте също 
 DHKP-C

Източници

Външни препратки 
 Grup Yorum
 Гласът на Борбата: песни Grup Yorum
 Grup Yorum – Istanbul Inonu Stadyum Konseri, видео
 Grup Yorum – Bakirköy konseri, видео

Музикални групи в Истанбул
Турски рок групи
Фолк рок групи